Bergvoigt bezeichnet:

 Bergvogt (Bergbau), deutscher Verwaltungsbeamter im Bergbau
 Bergvogt (Weinbau), deutscher Verwaltungsbeamter im Weinbau